Дорр (, ) — прізвище або топонім.

Прізвище 
 Ганс Дорр (; 1912—1945) — німецький офіцер військ СС часів Другої світової війни, кавалер Лицарського хреста з Дубовим листям та Мечами.
 Ентоні Дорр (; 1973) — американський письменник, автор романів і коротких оповідань.

Топонім 
 Дорр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Східні Піренеї.